У́лица Короле́нко — название улиц в различных населённых пунктах России, Украины и ряда других государств.

Россия 
 Улица Короленко — улица в Арзамасе.
 Улица Короленко — улица в Барнауле.
 Улица Короленко — улица в Глазове.
 Улица Короленко — улица в Екатеринбурге.
 Улица Короленко — улица в Иркутске.
 Улица Короленко — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Короленко — улица в Казани.
 Улица Короленко — улица в Киренске.
 Улица Короленко — улица в Липецке.
 Улица Короленко — улица в Лукоянове.
 Улица Короленко — улица в Можге.
 Улица Короленко — улица в Москве.
 Улица Короленко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Короленко — улица в Новосибирске.
 Улица Короленко — улица в Орле (наименована 28 ноября 1958 г.).
 Улица Короленко — улица в Орске.
Улица Короленко — улица в Омске.
 Улица Короленко — улица в Павлове.
 Улица Короленко — улица в Перми.
 Улица Короленко — улица в Петрозаводске.
 Улица Короленко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Короленко — улица в Саранске.
 Улица Короленко — улица в Серове.
 Улица Короленко — улица в Томске.
 Улица Короленко — улица в Якутске.
Улица Короленко — улица в Кирове

Крым 
 Улица Короленко — улица в Евпатории.
 Улица Короленко — улица в Керчи.
 Улица Короленко — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Короленко — улица в Броварах.
 Улица Короленко — улица в Днепре.
 Улица Короленко — улица в Житомире.
 Улица Короленко — улица в Измаиле.
 Улица Короленко — в 1922—1944 годах название Владимирской улицы в Киеве.
 Улица Короленко — улица в Краснограде.
 Улица Короленко — улица в Кропивницком.
 Улица Короленко — улица в Луганске.
 Улица Короленко — улица в Мелитополе.
 Улица Короленко — улица в Мирнограде.
 Улица Короленко — улица в Мукачево.
 Улица Короленко — улица в Полтаве.
 Улица Короленко — улица в Ровно.
 Улица Короленко — улица в Ужгороде.
 Улица Короленко — улица в Харькове.
 Улица Короленко — улица в Хмельницком.
 Улица Короленко — улица в Чернигове.
 Улица Короленко — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Улица Короленко — улица в Минске.
 Улица Короленко — улица в Червене.

Казахстан 
 Улица Короленко — улица в Алма-Ате.
 Улица Короленко — улица в Уральске.

Израиль 
Улица Короленко — улица в Тель-Авиве.

Молдавия 
Улица Короленко — улица в Кишинёве.

Примечания